Чури́лово — узловая железнодорожная станция Челябинского региона Южно-Уральской железной дороги, расположена в одноимённом посёлке в Тракторозаводском районе города Челябинска.

История 

Основана в 1896 году как железнодорожный разъезд в 8 верстах от станции Челябинск на линии Челябинск — Курган при строительстве западного участка Сибирской железной дороги. Названа по имени находящегося в 5 верстах севернее казачьего поселения.

С 1909 года на разъезде проводилась сортировка грузовых поездов для сквозного следования через станцию Челябинск на Пермскую и Самаро-Златоустовскую железные дороги.

В 1940 г. вводится в эксплуатацию линия железной дороги Синарская — Чурилово.

Станция электрифицирована в 1957 году постоянным током 3 киловольта.

Работа станции 

Станция является узловой, направления: Челябинск-Главный, Челябинск-Южный, Каменск-Уральский, Курган, имеет подъездные пути к ряду предприятий г. Челябинска и г. Копейска. Через станцию также проходят пассажирские поезда дальнего следования и пригородные электропоезда, идущие из Челябинска в восточном направлении — на Шумиху, Курган и северном — на Нижнюю, Каменск-Уральский и обратно. По состоянию на начало 2017 в день через станцию проходит 5 пар пригородных поездов.

См. также

Примечания 

Станции Челябинского отделения Южно-Уральской железной дороги
Железнодорожный транспорт Челябинска
Транспортные здания и сооружения Челябинска